Termin nikotinatna hidroksilaza ima više značenja.
 Nikotinat dehidrogenaza
 Nikotinat dehidrogenaza (citohrom)